Arbutus – genere di piante della famiglia delle Ericacee
 Arbutus – census-designated place statunitense situato nello stato del Maryland
 Arbutus – film cortometraggio muto del 1911 diretto da Charles Kent